

Biografia

Regina di Persia 

Taj al-Moluk è stata regina consorte dell'Iran dal 15 dicembre 1925 al 16 settembre 1941 ed è stata la prima regina consorte iraniana ad avere un ruolo pubblico. Ha avuto un ruolo importante nell'abolizione del velo in Iran.

Morte 
È morta in Messico il 10 marzo 1982 poco prima del suo ottantaseiesimo compleanno, due anni dopo suo figlio Mohammad Reza Pahlavi.

Onorificenze

Onorificenze iraniane

Onorificenze egiziane

Note

Altri progetti 

Regine consorti di Persia